

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Kanin – przysiółek wsi Redkowice w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska 
 Kanin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino

Inne 
 Kanin – japońskie odgałęzienie rodu cesarskiego
 Kanin – szczyt w Alpach Julijskich
 Kanin – półwysep w europejskiej części Rosji